Субпрефектура Пиритуба () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, находится в северо-восточной части города. Общая площадь 54,7 км². Численность населения — 442 722 жителя.

Название Пиритуба на языке тупи означает «сбор тростника» и происходит от слов —pi’ri («тростник») и tyba («сбор»).

В составе субпрефектуры Пиритуба 3 округа:
 Пиритуба (Pirituba)
 Жарагуа (Jaraguá)
 Сан-Домингус (São Domingos)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры

Пиритуба